Dermatopelte är ett släkte av steklar som beskrevs av Erdös och Novicky 1951. Dermatopelte ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Dermatopelte